Reichert ist ein deutscher Familienname.

Namensträger

A 
 Achim Reichert (* 1941), deutscher Politiker (Statt)
 Albert Friedrich Reichert (1860–1910), deutscher Verwaltungsbeamter
 Alexander Reichert (1859–1939), deutscher Entomologe
 Alfred Reichert (1898–1970), deutscher Zeitungsverleger
 Anja Reichert-Schick (* 1973), deutsche Wirtschafts- und Sozialgeografin
 Anne Reichert (1935–2022), deutsche Archäologin und Archäotechnikerin
 Arno Julius Reichert (1866–1933), deutscher Bibliothekar, Sänger und Komponist

B 
 Benedikt Maria Reichert (1868–1917), deutscher Dominikaner und Bibliothekar
 Benjamin Reichert (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Bernd Reichert (* 1941), deutscher Politiker (CDU)
 Bernhard Reichert (1925–2010), deutscher Jurist, Richter und Autor

C 

 Christof Reichert (* 1967), deutscher Politiker, MdL Rheinland-Pfalz

 Claus Reichert-Böhme (* 1949), deutscher Maler und Objektkünstler
 Clemens Theodor Reichert (1829–1893), deutscher Politiker, Bürgermeister von Görlitz
 Craig Reichert (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler

D 
 Daniela Reichert (* 1987), deutsche Schauspielerin
 Dave Reichert (* 1950), US-amerikanischer Politiker
 Detlef Reichert (* 1960), deutscher Physiker und Hochschullehrer

E 
 Eberhard Reichert (* 1942), deutscher Jurist und Politiker
 Elias Reichert (* 1992), Schweizer Schauspieler
 Erich Reichert (* 1949), deutscher Politiker (CDU)
 Erika Reichert-Maja (* 1939), deutsche Pädagogin und Autorin
 Ernst Reichert (1901–1958), österreichisch-tschechoslowakischer Komponist und Musikpädagoge
 Erwin Reichert (1948–2013), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Freudenstadt
 Eva-Maria Reichert (* 1982), deutsche Schauspielerin

F 
 Florian Reichert (* 1982), deutscher Leichtathlet
 Folker Reichert (* 1949), deutscher Historiker und Hochschullehrer

G 

 Gerrit Reichert (* 1965), deutscher Journalist
 Gert-Peter Reichert (1955–2001), deutscher Maler und Grafiker

H 

 Harald Reichert (* 1963), deutscher Physiker
 Heidi Reichert (* 1944), deutsche Malerin
 Heinrich Reichert (1949–2019), Schweizer Neurobiologe
 Heinz Reichert (1877–1940), österreichischer Librettist
 Hermann Reichert (Maler) (1887–1974), deutscher Maler
 Hermann Reichert (Sänger) (1892–1957), österreichischer Opernsänger (Bassbariton)
 Hermann Reichert (Bildhauer) (1929–1995), deutscher Bildhauer
 Hermann Reichert (* 1944), österreichischer Philologe

I 
 Ingrid Reichert (* 1950), deutsche Politikerin (SPD)

J 
 Jakob Wilhelm Reichert (1885–1948), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Verbandsfunktionär und Politiker (DNVP)
 Jeff Reichert (* 1978), amerikanischer Autor, Filmregisseur, -produzent und Kameramann

 Johannes Reichert (1876–1942), deutscher Komponist, Dirigent und Musikdirektor 
 Johanna Reichert (* 2001), österreichische Handballspielerin

 Josua Reichert (1937–2020), deutscher Grafiker
 Julia Reichert (1946–2022), US-amerikanische Filmproduzentin und -regisseurin

K 
 Karin Reichert-Frisch (* 1941), deutsche Leichtathletin

 Konrad Reichert (1930–2015), deutscher Elektrotechniker und Hochschullehrer
 Kurt Reichert (1906–nach 1946), deutscher Fotograf

L

M 
 Manfred Reichert (1940–2010), deutscher Fußballspieler
 Marc Reichert (* 1980), Schweizer Eishockeyspieler
 Marie Reichert (* 2001), deutsche Basketballspielerin
 Martin Reichert (* 1973), deutscher Journalist und Buchautor

 Melanie Reichert (* 1987), deutsche Schauspielerin
 Minna Reichert (geb. Minna Bene; 1869–1946), deutsche Frauenrechtlerin und Politikerin (SPD, USPD, KPD)
 Moritz Reichert (* 1995), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler

N 
 Nadine Reichert (* 1984), deutsche Schwimmerin
 Norbert Reichert (* 1962), deutscher Jurist und Wissenschaftsmanager

O 
 Orli Reichert-Wald (1914–1962), deutsche Widerstandskämpferin
 Oskar Reichert (1932–2022), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Ossi Reichert (Rosa Reichert) (1925–2006), deutsche Skirennläuferin

P 
 Paul Reichert (1902–1978), deutscher Politiker (DDP, CDU), MdL Mecklenburg-Vorpommern
 Peter Reichert (* 1961), deutscher Fußballspieler

R 
 Ramón Reichert (* 1966), österreichischer Kultur- und Medientheoretiker

 Rolf Reichert (1914–nach 1970), deutscher Chemiker und Islamwissenschaftler
 Rudi Reichert (1922–1999), deutscher Sportfunktionär
 Rüdiger von Reichert (1917–2007), deutscher Generalleutnant

S 
 Stephen Reichert (* 1943), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Madang

T 
 Tanja Reichert (* 1980), kanadische Schauspielerin
 Theodor Reichert (1919–2003), deutscher Maler
 Thomas Reichert (* 1948), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Thomas Müller-Reichert (* 1962), deutscher Zellbiologe und Hochschullehrer
 Tim Reichert (* 1979), deutscher Fußballspieler

U 
 Uwe Reichert (* 1955), deutscher Wissenschaftsjournalist

W 

 Werner Reichert (1948–2012), deutscher Tischtennisspieler 

 Winfried Reichert (* vor 1963), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Wolfgang Reichert (* 1948), deutscher Künstler und Galerist

Siehe auch 
 Reichert-Meißl-Zahl, Kennzahl zur Untersuchung von Fett
 Haus Reichert in Calw
 Dr. Ludwig Reichert Verlag, deutscher Buchverlag
 Reicherd
 Reichart
 Reichard
 Reichardt

Familienname
Deutscher Personenname